Operation Flashpoint: Between the Lines (сокр. BTL; дословно ) — компьютерная игра в жанре тактического шутера, разработанная и изданная немецкой фирмой XMP (X-Media Publishing) в 2001 году (которая также является автором других модификаций к OFP: TLE — The Last Enemy и POW — Planet of War). Игра вышла на PC и является неофициальной модификацией-дополнением к оригинальной серии. Она включает в себя новое звуковое сопровождение из 15 композиций и добавляет три новых полноценных кампании для одиночного режима. Но никаких дополнений к многопользовательской части нет.

Сюжет

Between the Lines («Между линиями») 
Вам предстоит оказаться в роли доктора Рооса, живущего на Малдене в апреле-мае 2001 года, где все ещё разворачивается конфликт между США и Россией, в котором Россия одерживает верх. Он попадает в плен, а его дом вместе с семьей уничтожают русские, за что он поклялся отомстить. Доктора перевозят на отдельный островок, где он оттуда легко сбегает и присоединяется к отрядам сопротивления. Вместе они пытаются освободись остров от русских, что в конечном итоге и получается сделать.

War on Morton («Война на Мортоне») 
События разворачиваются в период с декабря 2001 по январь 2002 года и считаются логичным продолжением первой кампании. Теперь вам предстоит сыграть за безымянного солдата США, командующего отрядом по захвату и обороне небольшого городка Мортон, а также отвоевыванию прилежащих территорий на острове Эверон, полностью освобождая его от врага.

Special Operations («Специальные миссии») 
Действия разворачиваются на всех трёх островах: Эверон, Малден и Колгуев. Вам предстоит выступить в роли безымянного гранатомётчика США, командующего диверсионным отрядом по уничтожению и зачистке определённых секторов островов.

Персонажи 
 Роос () — доктор и местный житель на Малдене, главный протагонист игры. После того, как его деревню вместе с семьей уничтожили русские, решает взяться за оружие и выступить против них, присоединяясь к отрядам сопротивления в роли бойца и командира подразделения.
 Победитель () — санитар и офицер из отряда сопротивления, один из командиров.
 Сайренд () — гранатомётчик и пулемётчик из отряда сопротивления.
 Мальтмен () — боец и гранатомётчик из отряда сопротивления.
 Фрагмен () — пулемётчик и пилот из отряда сопротивления.
 Каррас () — боец с ГП из отряда сопротивления.
 Пиранья () — пулемётчик и ПТ боец из отряда сопротивления.
 Паннемен () — боец с ГП из отряда сопротивления.
 Блейфиш () — боец и офицер из отряда сопротивления, один из командиров.
 МЭП () — боец с ГП и пулемётчик из отряда сопротивления.
 Тень () — пулемётчик и боец с ГП из отряда сопротивления.
 Пожиратель крови () — боец и пулемётчик из отряда сопротивления, один из командиров.
 Тимен () — боец из отряда сопротивления.
 † Владимир () — генерал России, главный антагонист игры. Найден и убит доктором Роосом.

Оценки и рецензии 

Российские издания высказались негативно. Сайт Absolute Games поставил оценку в 20 % (ужасно), а журнал Игромания и вовсе открестилась от полноценного обзора, сославшись на мнение пользователя в интернете.

Источники 

Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры, разработанные в Чехии
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Игры только для Windows
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры о холодной войне
Шутеры от первого/третьего лица
Operation Flashpoint (серия игр)
Многопользовательские и однопользовательские игры